Als Kleine Isar werden folgende Nebenarme der Isar bezeichnet:

 die Kleine Isar (Landshut), die nördlich der Insel Mitterwöhr fließt
 die Kleine Isar (München), die östlich der Museumsinsel und der Praterinsel fließt